Draghi [] ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Draghi (1634–1700), italienischer Opernkomponist
 Giovanni Battista Draghi (~1640–1701), italienischer Organist und Komponist
 Mario Draghi (* 1947), italienischer Bankmanager (EZB) und Politiker.